Список лучших альбомов США 1990 года (Billboard Year End Charts) — итоговый список наиболее популярных альбомов журнала Billboard по данным продаж за 1990 год. Лучшим диском года в США в 1990 году стал альбом  Janet Jackson's Rhythm Nation 1814 американской певицы Джанет Джексон. В 1998 году, журнал Entertainment Weekly включил Janet Jackson’s Rhythm Nation 1814 в свой список ста лучших альбомов за последние 25 лет, поместив его на 54 место. Альбом также помещён на 275 место в рейтинге 500 величайших альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone, а также в альманах американских музыкальных критиков тысяча и один музыкальный альбом, который стоит прослушать, прежде чем вы умрёте.

История

См. также 
 Список альбомов № 1 в США в 1990 году (Billboard)
 Лучшие синглы США 1990 года по версии Billboard
 Список кантри-хитов №1 1990 года (Billboard)
 Список синглов №1 в США в 1990 году (Billboard)

Примечания

Ссылки 
 Top 200 лучших альбомов по годам (Архив)

Списки лучших альбомов в США по годам (Billboard)
Чарты Billboard 1990 года